Депозита́рий (от  — хранилище):
 Депозитарий — профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или осуществляющий услуги по учёту перехода прав собственности на ценные бумаги.
 Депозитарий — специально отведённое помещение в банке, предназначенное для хранения депозитарных ячеек.
 Депозитарий международного договора — в международном праве государство или международная организация, взявшие на себя обязательство хранить текст международного договора, документы о его ратификации и т. д.
 Центральный депозитарий — финансовый институт рынка ценных бумаг, осуществляющий расчёты по ценным бумагам.
 Депозитарный банк — банк, осуществляющий хранение ценных бумаг и иных финансовых активов клиентов, а также управление этими ценными бумагами.